Andrzej Kaliszewski (ur. 1954) – polski medioznawca, literaturoznawca, poeta 
Celestyn Adam Kaliszewski (1725-1767) – polski pedagog, historyk
 Franciszek Kaliszewski (1889-1960) –  działacz komunistyczny
 Jerzy Kaliszewski (1912-1990) – polski aktor
 Julian Kaliszewski (ok. 1845-1910) – polski publicysta-satyryk
 Kacper Kaliszewski (ur. 1977) – polski dziennikarz
 Krzysztof Kaliszewski (ur. 1972) – polski lekkoatleta
 Marek Kaliszewski (-1972) – polski akarolog
 Stanisław Kaliszewski (1907-1983) – polski nauczyciel, dziennikarz i publicysta
 Wojciech Kaliszewski (ur. 1956) – polski historyk literatury